Šack může být:
 Šack (Bělorusko) – vesnice v Bělorusku
 Šack (Ukrajina) – sídlo městského typu na Ukrajině
 Šack (Rusko) – město v Rusku